Spragueville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spragueville (Iowa)
 Spragueville (Maine)
 Spragueville (New Hampshire)
 Spragueville (New York)
 Spragueville (Rhode Island)